Артур Гакер (англ. Arthur Hacker; 25 вересня 1858 — 12 листопада 1919) — англійський художник вікторіанської епохи
 Хакер, Гакер, Ха́кер або га́кер (англ. Hacker, від to hack — рубати) — особа, що намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем.